Tonnenberg bezeichnet:
 Tonnenberg, einen Ortsteil der Gemeinde Felm im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Tonnenberg, Käsbühl, Karkstein, ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet auf dem Gebiet der Städte Bopfingen und Lauchheim im Ostalbkreis (Baden-Württemberg)